Пье́тро Карре́ра (; ,  — , ) — итальянский священник, шахматист и теоретик. Представитель итальянской шахматной школы.

Жил на Сицилии. В 1617 году в Милителло опубликовал трактат «Шахматная игра», который в 1822 году был переведен на английский язык. Исследовал дебюты и эндшпили. Именем Карреры назван вариант в королевском гамбите : 1. e4 e5 2. f4 e: f4 3. Фe2.

В том же трактате Каррерой описан названный в его честь вариант шахмат, в котором возможно впервые были использованы комбинированные фигуры (в дополнение к ферзю): Чемпион, сочетающий возможности коня и ладьи, и Кентавр, сочетающая функции коня и слона. Рокировка отсутствует. Правила превращения пешки неизвестны (предположительно в ферзя либо ещё и в чемпиона и кентавра). В XX веке аналогичный вариант шахмат был предложен Капабланкой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография 

Шахматные теоретики
Шахматисты Италии